Deux destroyers de la marine américaine (United States Navy) ont été baptisés USS Philip, en l'honneur de John Woodward Philip, un officier de marine distingué de la guerre civile américaine et de la guerre hispano-américaine :
  était un destroyer de la classe Wickes.
  était un destroyer de la classe Fletcher.

Philip